Явата — японське прочитання імені божества Хачімана.
 Явата — місто в Японії, в префектурі Кіото.
 Явата — одна з транскрипцій назви міста Яхата в Японії.
 Явата — металургійний комбінат у Японії, у місті Кітакюсю.